Dunbar Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Dunbar Township (Minnesota)
 Dunbar Township (North Dakota)
 Dunbar Township (Pennsylvania)